Hawtrey ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Hawtrey (1914–1988), britischer Schauspieler
 Henry Hawtrey (1882–1961), britischer Leichtathlet
 Kay Hawtrey (1926–2021), kanadische Schauspielerin
 Ralph George Hawtrey (1879–1975), britischer Ökonom